Le double CD Je garde quelques images... pour mes vies postérieures est une compilation de la chanteuse Lio. 

Elle se distingue des « greatest hits » ordinaires, simples assemblages de succès populaires faits quelquefois à l'insu de l'artiste, et cette sélection a sans doute été faite par la chanteuse elle-même. En tous cas elle met en valeur des titres peu connus, notamment 9 chansons extraites de l'album Wandatta que la chanteuse revendiquait lors de sa sortie comme son plus personnel. « Je garde quelques images pour mes vies postérieures » est d'ailleurs une phrase de la première chanson de cet album, Félix.

Titres

Album de Lio
Compilation musicale sortie en 2008